Ingvar Bengtsson kan avse:

 Ingvar Bengtsson (journalist) (född 1940), svensk journalist, programdirektör för TV 1 och chef för nyheter och sport på SVT
 Ingvar Bengtsson (friidrottare) (1922–2001), svensk friidrottare